Beam (jongerenorganisatie), een Nederlandse jongerenorganisatie van de EO
 Beam (motorfiets), een historisch Amerikaans scootermerk
 BEAM, een chemotherapieschema voor de behandeling van verschillende kwaadaardige lymfomen
 Bigelow Expandable Activity Module, een experimentele opblaasbare ruimtestationmodule van Bigelow Aerospace die sinds 2016 aan het ISS is gekoppeld.
 Beam (band), een voormalige Nederlandse, christelijke rockband met daarin onder meer Johannes Sigmond (Blaudzun)
 Beam (dj), artiestennaam van de Duitse dj Michael Urgacz, ook als duo Beam & Yanou met Yanou